|-
| 100601 - || || 4 de setembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 100602 - || || 10 de setembre, 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 100603 - || || 15 de setembre, 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 100604 - || || 11 de setembre, 1997 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 100605 - || || 23 de setembre, 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100606 - || || 25 de setembre, 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 100607 - || || 26 de setembre, 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 100608 - || || 23 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100609 - || || 23 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100610 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100611 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100612 - || || 29 de setembre, 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 100613 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100614 - || || 28 de setembre, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 100615 - || || 3 d'octubre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 100616 - || || 3 d'octubre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 100617 - || || 3 d'octubre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 100618 - || || 3 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100619 - || || 4 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100620 - || || 3 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100621 - || || 11 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100622 - || || 13 d'octubre, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100623 - || || 3 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100624 - || || 6 d'octubre, 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100625 - || 1997 UZ || 22 d'octubre, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 100626 - || || 21 d'octubre, 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 100627 - || || 19 d'octubre, 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100628 - || || 26 d'octubre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100629 - || || 21 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100630 - || || 22 d'octubre, 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 100631 - || || 29 d'octubre, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 100632 - || || 23 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100633 - || || 23 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100634 - || || 30 d'octubre, 1997 || Anderson Mesa || B. A. Skiff
|-
| 100635 - || || 30 d'octubre, 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 100636 - || || 26 d'octubre, 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100637 - || || 1 de novembre, 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100638 - || || 1 de novembre, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100639 - || || 6 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100640 - || || 7 de novembre, 1997 || Zeno || T. Stafford
|-
| 100641 - || || 3 de novembre, 1997 || Sormano || V. Giuliani, F. Manca
|-
| 100642 - || || 4 de novembre, 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 100643 - || || 9 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100644 - || || 1 de novembre, 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100645 - || || 3 de novembre, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100646 - || 1997 WR || 19 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100647 - || || 23 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100648 - || || 23 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100649 - || || 20 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100650 - || || 20 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100651 - || || 22 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100652 - || || 22 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100653 - || || 22 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100654 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100655 - || || 22 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100656 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100657 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100658 - || || 25 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100659 - || || 25 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100660 - || || 30 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100661 - || || 28 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100662 - || || 29 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100663 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100664 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100665 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100666 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100667 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100668 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100669 - || || 28 de novembre, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100670 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100671 - || || 26 de novembre, 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100672 - || || 30 de novembre, 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100673 - || 1997 XY || 3 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100674 - || || 2 de desembre, 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 100675 - || || 4 de desembre, 1997 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 100676 - || || 6 de desembre, 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100677 - || || 5 de desembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 100678 - || || 4 de desembre, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100679 - || || 15 de desembre, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100680 - || || 15 de desembre, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100681 - || || 19 de desembre, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100682 - || || 19 de desembre, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100683 - || || 20 de desembre, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100684 - || || 21 de desembre, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100685 - || || 21 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100686 - || || 24 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100687 - || || 23 de desembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100688 - || || 25 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100689 - || || 25 de desembre, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 100690 - || || 25 de desembre, 1997 || Stakenbridge || B. G. W. Manning
|-
| 100691 - || || 25 de desembre, 1997 || Saji || Saji
|-
| 100692 - || || 27 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100693 - || || 26 de desembre, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 100694 - || || 21 de desembre, 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100695 - || || 28 de desembre, 1997 || Cloudcroft || W. Offutt
|-
| 100696 - || || 31 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100697 - || || 28 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100698 - || || 29 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100699 - || || 31 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100700 - || || 31 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
0